Kostenica je ime več naselij:
 Kostenica, Srbija
 Kostenica, Črna gora